M9, a leendő autópálya jele
 M9, olasz gyártmányú pisztoly
 M9, gömbhalmaz a Tejútrendszerben